

Persone
Enea Masiero (1933-2009) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista
Guido Masiero (1895-1942) – ufficiale e aviatore italiano
Joseph Masiero (1982) – astronomo statunitense
Lauretta Masiero (1927-2010) – attrice italiana
Luciano Masiero (1936-2002) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Matías Masiero, propr. Matias Nicolas Masiero Balas (1988) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
Michele Masiero (1967) – fumettista italiano

Altro
8255 Masiero – asteroide della fascia principale